Try It Out – singolo di Gino Soccio del 1981
 Try It Out – singolo di Skrillex e Alvin Risk del 2013